Zapasy na Igrzyskach Śródziemnomorskich 1975 odbywały się w dniu 30 sierpnia w Algierze.

Tabela medalowa

Wyniki mężczyźni

styl wolny

styl klasyczny

Bibliografia 
 Dane na foeldeak.com
 

Zapasy na igrzyskach śródziemnomorskich
1975 w zapasach